

События 

 17 января — завоевание Арагоном о. Менорка.
 Март — Битва при Гарозе: победа земгалов над Ливонским орденом.
 14 декабря — катастрофическое наводнение на побережье Северного моря (до 50 000 жертв). Образовался залив Зёйдерзее.
 Вареру создаёт королевство Хантавади в современной Нижней Бирме.
 Первое упоминание города Кобрина в Ипатьевской летописи
 Рис ап Маредид поднял в Уэльсе восстание против англичан.
 Арагонский полководец Руджеро Лаурия нанёс поражение флоту неаполитанского короля Карла II Анжуйского в Неаполитанском заливе.
 Андорра-ла-Вьеха стал центром княжества Андорра
 Истрийский город Копер был присоединён к Венеции
 1287—1288 — Посольство хулагуидского государя Аргун-хана в Англию, Францию, Геную и к папе об организации нового крестового похода. Уйгур Раббан Саума побывал в Риме, Генуе и Франции.
 Египетский султан Калаун захватил в крестоносцев город Латакия.
 Монгольское вторжение в Польшу. Войска Тула-Буги и Ногая в третий раз опустошили Польшу, однако не смогли захватить Краков.
 Золотую Орду возглавил Тула-Буга.
 Хан Хайду сформировал коалицию против великого хана Хубилая.
 Делийский султанат возглавил Муизз ад-дин Кай-Кубад.
 1287—1288 — Монголы вторгаются во Вьетнам, но вынуждены уйти, натолкнувшись на упорное сопротивление вьетнамцев во главе с полководцем Чан Куок Туаном. Великий полководец Чан Хынг Дао.
 Войска династии Юань захватили город Паган, столицу одноимённого государства на территории современной Мьянмы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1287 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1287 году
 3 апреля: Гонорий IV, Папа Римский
 16 июня — Семён Михайлович, новгородский посадник в 1280—1286 гг.

См. также